Laura Taylor (Belo Horizonte, ) é uma cantora brasileira, vocalista da banda Bonde do Rolê.

Laura viveu muitos anos na Nova Zelândia, por isso é frequentemente divulgado que a artista nasceu no país insular. Foi selecionada juntamente com Ana Bernardino para compor a banda após a saída de Marina Vello através de um concurso promovido pela MTV Brasil.

Em 2017, participou da faixa "Ele É o Tal" do primeiro álbum de estúdio de Pabllo Vittar, Vai Passar Mal.

Cantores de Minas Gerais
Naturais de Belo Horizonte